Le Petit Sauvage est un roman d'amour écrit par Alexandre Jardin, paru en 1992.

Résumé 
Alexandre Eiffel se découvre mou et sans ambition lui qui enfant était si énergique et vif. Attaché à son agenda, il ne fait pas grand-chose de sa vie. Il se sent indigne du petit garçon rebelle et vivant qu'il fut, celui à qui son papa disait : « Le Petit Sauvage, tu es un fou ! ». Il retrouve le perroquet qui a égayé son enfance à un marché et l'achète. Ce perroquet répète la même phrase que son père au sujet du Petit Sauvage.

Alexandre décide de revivre son enfance et redevient ainsi le petit sauvage. Il quitte son épouse et sa vie ennuyeuse, rachète la Mandragore, domaine familial où vécut le Petit Sauvage, part retrouver Fanny sa voisine qu'il redécouvre à travers Manon qui fait si bien l'amour dans les branches des arbres. Puis, il va chercher sa grand-mère symbole vivant de la Mandragore.

Roman français paru en 1992
Roman d'Alexandre Jardin
Perroquet dans la littérature